Le Tournament of Champions masculin 2019 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2019, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 16 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont une wild card, le champion des États-Unis Chris Hanson, un qualifié le junior américain Timothy Brownell et 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

Au premier tour, Todd Harrity réalise la plus grosse performance de sa carrière lorsqu'il accède au  tour après une victoire face au  mondial Yip Tsz Fung. Au deuxième tour, Joel Makin mène deux jeux à zéro et 4 points à trois face à l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad, récent vainqueur du tournoi platinum Black Ball Squash Open 2018, avant d'être obligé d'abandonner à cause d'une blessure à la cheville lors d'un choc.

La finale voit l'affrontement des deux meilleurs joueurs mondiaux avec la victoire de Ali Farag sur le  mondial et champion du monde Mohamed El Shorbagy. Ce succès assure la place de  mondial au classement de mars pour Ali Farag.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions de squash féminin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

masculin 2019
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2019
PSA World Series 2019